Die 97. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 29. März bis 1. April 2007 in der Palma Arena in Sant Ferran/Palma statt. Auf dem Programm standen 17 Disziplinen; 33 Nationen waren am Start.

Das Velodrom war extra für die WM gebaut worden. Der deutsche Architekt Ralph Schürmann hatte eine Fortführung des Baus verweigert, da er nach eigener Aussage frisierte Rechnungen hatte abliefern sollen. Daraufhin wurde er von den mallorquinischen Auftraggebern entlassen, und ein einheimisches Architektenbüro führte den Bau zu Ende, wobei die Kosten explodierten. Nach Abschluss der WM verweigerte der Weltradsportverband der Bahn wegen zahlreicher baulicher Mängel die Zulassung für weitere internationale Rennen. Gegen mehrere mallorquinische Politiker wurden Ermittlungen wegen Korruption aufgenommen. Im März 2012 wurde der frühere Präsident der Balearen, Jaume Matas, in erster Instanz zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2007

Weblinks 
 Tissottiming.com

Einzelnachweise 

2007
Radsportveranstaltung 2007
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Spanien
Sportveranstaltung in Palma